Malayia är ett släkte av tvåvingar. Malayia ingår i familjen gråsuggeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggeflugor
Malayia